Владимир Михайлович Тихомиров (род. 22 ноября 1934, Москва) — советский и российский , доктор физико-математических наук,  и педагог. Заслуженный профессор МГУ, член Московского математического общества.

Биография 
Родился в семье санитарных врачей Михаила Никандровича Тихомирова (1906—1995) и Людмилы Юльевны Гурвиц (1910—1993). Родители развелись в начале войны, когда В. М. Тихомиров был ребёнком, и он воспитывался матерью и её родителями.

Отец после войны работал главврачом Центральной клинической больницы имени Н. А. Семашко на Яузе, затем санатория «Барвиха». Математикой увлёкся под влиянием деда — известного педагога-математика Юлия Осиповича Гурвица (1882—1953), выпускника физико-математического факультета МГУ, доцента кафедры математики Московского педагогического института имени В. И. Ленина и автора переиздававшегося учебника геометрии. Учился в одном классе с Л. Р. Волевичем, вместе с которым решил поступать на мехмат МГУ.

В 1952 году поступил на механико-математический факультет МГУ и в 1957 году окончил университет. Ученик А. Н. Колмогорова. В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию (тема: «Поперечники множеств в функциональных пространствах и теория наилучших приближений»), в 1971 году — докторскую (тема «Некоторые вопросы теории приближений»). Профессор (1975). Заведующий кафедрой общих проблем управления механико-математического факультета (1989—2011). Заслуженный профессор Московского университета (2000)

Область научных интересов — функциональный анализ, теория приближений, теория экстремальных задач.

Читает курсы лекций по теории экстремальных задач, выпуклому анализу, теории приближений. Ведет специальные семинары по теории экстремальных задач и теории аппроксимации. Разработал и неоднократно прочитал основной курс лекций «Вариационное исчисление и оптимальное управление».
Подготовил несколько десятков кандидатов и десять докторов наук.

Сочинения 
В. М. Тихомиров — автор более 250 научных работ, в том числе 12 монографий и книг
 «Теория экстремальных задач» (совместно с A. Д. Иоффе, 1974),
 «Некоторые вопросы теории приближений» (1976),
 «Оптимальное управление». Учебник для вузов. — М.:, Наука, 1979. Изд. 3-е, М.:, Физматлит, 2007 (совместно с В. М. Алексеевым и С. В. Фоминым),
 «Рассказы о максимумах и минимумах». М., Наука, 1986 г., 192 с.
 «Выпуклый анализ» (1987).
 «Теория приближений», Анализ – 2, Итоги науки и техн. Сер. Соврем. пробл. мат. Фундам. направления, 14, ВИНИТИ, М., 1987, 103–260 (1987).
 «Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи», Изд. 2-е. — М.: 2005 (совместно с В. М. Алексеевым и Э. М. Галеевым),
 
 «Геометрия». — 4-е изд. — М.: МЦНМО, 2019 (совместно с В. В. Прасоловым).

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте Mathnet.ru
 Статьи Тихомирова в журнале Квант (1971—2002).
 От редколлегии: «Владимиру Михайловичу Тихомирову 70 лет», Сборник Математическое Просвещение, Третья серия, Выпуск 10 (2006 год).
 Магарил-Ильяев Г. Г. «Пять сюжетов о творчестве Владимира Михайловича Тихомирова», Сборник Математическое Просвещение, Третья серия, Выпуск 10 (2006 год).
 Кутателадзе С. C., Талант и традиция.
 Кутателадзе С. C., Долг математика.
 Летопись Московского университета

Ученики Колмогорова
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ